Сен-Пріє́ст-ла-Фей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 45 км на північний схід від Ліможа, 26 км на захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 324 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 787,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Прієст-ла-Фей
 Сен-Прієст-ла-Фей на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прієст-ла-Фей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прієст-ла-Фей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст-ла-Фей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Прієст-ла-Фей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез